Île Isabela peut faire référence à :
 l'île Isabela, une île des îles Galápagos en Équateur ;
 l'île Isabela, une île des Philippines.

Voir aussi 
 
 Île Isabelle II